Миров може бити:

 Миров (Немачка), град у Немачкој
 Миров (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република